Штеффи Нериус (, род. 1 июля 1972 года, Берген-ауф-Рюген, Мекленбург — Передняя Померания, Германия) — бывшая немецкая метательница копья, серебряный призёр Олимпиады 2004 года, чемпионка мира 2009, чемпионка Европы 2006.

Биография и карьера 
Штеффи начала заниматься спортом во время учёбы в школе. Сначала играла в волейбол, а затем перешла в лёгкую атлетику. Мать Штеффи также была копьеметательницей. Дебютировала на международных соревнованиях в 1991 году на чемпионате Европы среди юниоров, заняв третье место. После окончания спортивной карьеры в 2009 году стала тренером.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 

 
 

Метатели копья Германии
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года